Pustodol Začretski je naseljeno mjesto u Hrvatskom zagorju, u sastavu Općine Sveti Križ Začretje.
Nalazi se u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 280 stanovnika te 89 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji